Języki trackie – grupa wymarłych, indoeuropejskich języków paleobałkańskich używana na terenie dzisiejszej Bułgarii, Rumunii, wschodnich Węgier, Słowacji, a także środkowo-zachodniej Ukrainy i europejskiej części Turcji. Słabo poświadczona. Głównymi przedstawicielami tej grupy są język tracki i język dacki.

Języki paleobałkańskie
Języki wymarłe w Europie